est un mot anglais signifiant « avancée majeure». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de guerre de  sorti en 1950 ;
 Breakthrough, film de guerre d' sorti en 1979 ;
Breakthrough, drame biographique réalisé par Roxann Dawson, sortie en 2019.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 Breakthru, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Aya Hirano présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album  sorti le , bande son du téléfilm  ;
 , chanson de  présente sur l'album This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About sorti le  ;
 , chanson de  présente dans l'album  sorti le  ;

Album 

 , album de Cedar Walton et Hank Mobley sorti le  ;

 , album du groupe de rock japonais B'z sorti le  ;

 , album de la chanteuse américaine Mary J. Blige sorti le  ;
 , album de Colbie Caillat sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de George Adams et Don Pullen sorti le  ;
 , album de Gong sorti 1986.